— японский термин и название:

 Цуруги — японский прямой обоюдоострый меч.
 Цуруги — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Токусима.
 Цуруги (剣山) — гора на острове Сикоку
  (剱岳) — гора на острове Хонсю (2999 м)
  (剣山) — гора на острове Хоккайдо (1205 м)
 Накадзима Ки-115 «Цуруги» — японский специализированный самолёт для камикадзе периода Второй мировой войны.